Чемпионат Испании по футболу 1955/1956 — 25-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 908 голов.

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша.

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Реал Мадрид» — «Сельта»  — 8:3 (16-й тур, 15 января 1956 года)
 Самая крупная победа в гостях: 7 голов
 «Депортиво» — «Барселона»  — 0:7 (19-й тур, 5 февраля 1956 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Атлетико» — «Эркулес»  — 9:0 (1-й тур, 11 сентября 1955 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1956
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1955 году
Спорт в Испании в 1956 году